Aproaerema är ett släkte av fjärilar som beskrevs av John Hartley Durrant 1897. Aproaerema ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Aproaerema